Poulan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Poulan-Pouzols, departementet Tarn i regionen Occitanien,

USA 

 Poulan, Georgia, ort, Worth County, 

Robotskapade USAförgreningar